La Coppa UEFA 1998-1999 è stata la 28ª edizione della terza competizione continentale. È stata vinta dal  nella finale contro l'Olympique Marsiglia svolta allo Stadio Lužniki di Mosca.

Da notare il cammino del Bologna che, partito dall'Intertoto, raggiunse la semifinale del torneo, stabilendo il primato italiano di 16 gare europee giocate in una sola stagione; record poi battuto nel 2003 dal Milan con 19 gare disputate.

Formula 
Sulla base del ranking UEFA del 1997, la Turchia prese un terzo posto al Belgio, mentre la Croazia e, almeno di diritto, la Polonia ne presero un secondo all’Ucraina e all’Ungheria.

Inutilizzato il posto dei detentori, venne usato per una partecipazione di prova di Andorra, mentre furono aggiunti due posti per inserire una delegazione della Bosnia.

Turno preliminare

Turno di qualificazione

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 UEFA Champions League 1998-1999
 Coppa Intertoto 1998
 Coppa delle Coppe 1998-1999

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1998
Calcio nel 1999
Edizioni della Coppa UEFA